Стрымовка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 231 человек. Почтовый индекс — 27322. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520583004.

Местный совет 
27324, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Ивангород, ул. Шевченко, 63

Ссылки 
 Стрымовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)